Olaszország
Oriolo, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Oriolo dei Fichi, falu Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében 
Oriolo Romano, település Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében